Cangshan (kinesiska: 仓山, 仓山镇) är en köpinghuvudort i Kina. Den ligger i provinsen Fujian, i den sydöstra delen av landet, nära eller i provinshuvudstaden Fuzhou. Antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Runt Cangshan är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Fuzhou,  km norr om Cangshan. Trakten runt Cangshan består till största delen av jordbruksmark. 

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är oktober, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Fujian

WP:Projekt Kina